Quella 2006-07 dell'A1 Grand Prix fu la seconda stagione per l'A1 Grand Prix. La stagione cominciò nell'ottobre 2006, nel Circuito di Park Zandvoort, e si concluse a Brands Hatch il 29 aprile 2007. L'A1 Team Germany con i suoi 128 punti, vinse con un distacco di 35 punti dal Team New Zealand.

Team e Piloti
24 teams, in rappresentanza di differenti paesi. Tutti i teams usano telaio (Lola), motore (Zytek) e pneumatici (Cooper Avon).

Gare 
01. Zandvoort () (30/09-01/10/2006)

Polesitter: Adrian Zaugg () in 2'55.531 (1'27.349, 1'28.182)

Ordine d'arrivo Gara 1: (12 giri per un totale di 51,684 km)

 Adrian Zaugg () in 18'03.570
 Salvador Durán () a 2"272
 Nicolas Lapierre () a 2"934
 Nico Hülkenberg () a 6"190
 Darren Manning () a 12"007
 Matthew Halliday () a 14"940
 Phil Giebler () a 22"438
 James Hinchcliffe () a 23"771
 Jeroen Bleekemolen () a 24"281
 Sébastien Buemi () a 24"778

Ordine d'arrivo Gara 2: (41 giri per un totale di 176,587 km)

 Nico Hülkenberg () in 1h10'31.238
 Phil Giebler () a 7"870
 Ryan Briscoe () a 33"619
 Jeroen Bleekemolen () a 35"873
 Salvador Durán () a 40"321
 Alessandro Pierguidi () a 42"616
 Darren Manning () a 54"333
 Sébastien Buemi () a 59"382
 Cheng Congfu () a 1'29"659
 Ananda Mikola () a 1'37"489

02. Brno () (07-08/10/2006)

Polesitter: Jonny Reid () in 3'30.053 (1'45.013, 1'45.040)

Ordine d'arrivo Gara 1: (10 giri per un totale di 54,030 km)

 Alex Yoong () in 18'02.946
 James Hinchcliffe () a 1"634
 Nicolas Lapierre () a 2"731
 Cheng Congfu () a 4"662
 Tomáš Enge () a 6"092
 Phil Giebler () a 6"663
 Salvador Durán () a 10"756
 Sébastien Buemi () a 12"430
 Robbie Kerr () a 13"404
 Tuka Rocha () a 15"019

Ordine d'arrivo Gara 2: (38 giri per un totale di 205,314 km)

 Alex Yoong () in 1h10'47.815
 Tomáš Enge () a 7"336
 Salvador Durán () a 8"965
 Nico Hülkenberg () a 9"842
 James Hinchcliffe () a 12"984
 Robbie Kerr () a 14"042
 Jonny Reid () a 14"619
 Cheng Congfu () a 31"375
 Jeroen Bleekemolen () a 32"262
 Sébastien Buemi () a 33"253

03. Pechino () (11-12/11/2006)

Polesitter: Jeroen Bleekemolen () in 1'00.093

Ordine d'arrivo Gara 1: (15 giri per un totale di 31,134 km)

 Jeroen Bleekemolen () in 20'28.420
 Salvador Durán () a 1"464
 Enrico Toccacelo () a 2"311
 James Hinchcliffe () a 3"375
 Nico Hülkenberg () a 3"943
 Raphael Matos () a 4"400
 Oliver Jarvis () a 7"377
 Tomáš Enge () a 8"397
 Neel Jani () a 8"849
 Matthew Halliday () a 9"265

Ordine d'arrivo Gara 2: (63 giri per un totale di 130,763 km)

 Enrico Toccacelo () in 1h10'15.919
 Oliver Jarvis () a 4"508
 Karl Reindler () a 5"917
 Nicolas Lapierre () a 12"900
 Adrian Zaugg () a 13"278
 Tomáš Enge () a 13"684
 Raphael Matos () a 14"639
 Christian Murchison () a 16"486
 Matthew Halliday () a 17"005
 James Hinchcliffe () a 1 giro

04. Sepang () (25-26/11/2006)

Polesitter: Neel Jani () in 3'43.014 (1'51.506, 1'51.508)

Ordine d'arrivo Gara 1: (10 giri per un totale di 55,430 km)

 Neel Jani () in 19'06.289
 Nico Hülkenberg () a 1"203
 Jonny Reid () a 3"601
 Alex Yoong () a 11"826
 Robbie Kerr () a 12"858
 Nicolas Lapierre () a 13"731
 Jeroen Bleekemolen () a 16"097
 Sean McIntosh () a 17"358
 Phil Giebler () a 18"292
 Cheng Congfu () a 21"207

Ordine d'arrivo Gara 2: (28 giri per un totale di 155,204 km)

 Nico Hülkenberg () in 1h10'54.943
 Robbie Kerr () a 42"849
 Nicolas Lapierre () a 46"621
 Neel Jani () a 1'02"321
 Sean McIntosh () a 1'07"679
 Phil Giebler () a 1'08"592
 Alex Yoong () a 1'13"059
 Jonny Reid () a 1'21"332
 Jeroen Bleekemolen () a 1'33"415
 Michael Devaney () a 1'36"491

05. Sentul () (09-10/12/2006)

Polesitter: Jonny Reid () in 2'33.242 (1'16.510, 1'16.732)

Ordine d'arrivo Gara 1: (15 giri per un totale di 59,475 km)

 Jonny Reid () in 19'41.054
 Salvador Durán () a 0"738
 Robbie Kerr () a 3"463
 Phil Giebler () a 9"080
 Nico Hülkenberg () a 10"000
 Ryan Briscoe () a 10"637
 Nicolas Lapierre () a 12"003
 Sean McIntosh () a 14"366
 Allan Van der Merwe () a 15"989
 Neel Jani () a 17"633

Ordine d'arrivo Gara 2: (47 giri per un totale di 186,355 km)

 Jonny Reid () in 1h10'36.607
 Nico Hülkenberg () a 1"178
 Nicolas Lapierre () a 4"262
 Enrico Toccacelo () a 8"661
 Alex Yoong () a 14"618
 Salvador Durán () a 15"370
 Jaroslav Janiš () a 20"067
 Neel Jani () a 23"123
 Phil Giebler () a 27"238
 Ryan Briscoe () a 1 giro

06. Taupo () (20-21/01/2007)

Polesitter: Nico Hülkenberg () in 2'28.218 (1'14.072, 1'14.146)

Ordine d'arrivo Gara 1: (14 giri per un totale di 49,000 km)

 Nico Hülkenberg () in 19'49.087
 Loïc Duval () a 3"747
 Jonny Reid () a 4"215
 Jeroen Bleekemolen () a 7"532
 Sébastien Buemi () a 7"802
 James Hinchcliffe () a 8"809
 Allan Van der Merwe () a 16"234
 Robbie Kerr () a 29"093
 Enrico Toccacelo () a 29"517
 Narain Karthikeyan () a 29"631

Ordine d'arrivo Gara 2: (51 giri per un totale di 178,500 km)

 Nico Hülkenberg () in 1h03'38.100
 Loïc Duval () a 19"511
 Jonny Reid () a 19"927
 Sébastien Buemi () a 20"856
 Jeroen Bleekemolen () a 21"251
 James Hinchcliffe () a 21"808
 Narain Karthikeyan () a 30"759
 Enrico Toccacelo () a 31"474
 Ho-Pin Tung () a 45"737
 Ryan Hunter-Reay () a 48"541

07. Eastern Creek () (03-04/02/2007)

Polesitter: Nico Hülkenberg () in 2'36.225 (1'17.962, 1'18.263)

Ordine d'arrivo Gara 1: (14 giri per un totale di 55,020 km)

 Nico Hülkenberg () in 20'13.223
 Jonny Reid () a 2"154
 Loïc Duval () a 7"831
 Sébastien Buemi () a 10"885
 Jeroen Bleekemolen () a 12"137
 Ho-Pin Tung () a 13"092
 Alex Yoong () a 13"548
 Phil Giebler () a 14"254
 Tomáš Enge () a 14"929
 Richard Lyons () a 15"874

Ordine d'arrivo Gara 2: (46 giri per un totale di 180,780 km)

 Nico Hülkenberg () in 1h08'35.189
 Jonny Reid () a 7"613
 Ho-Pin Tung () a 26"076
 Jeroen Bleekemolen () a 33"702
 Tomáš Enge () a 38"277
 Alex Yoong () a 42"051
 Sébastien Buemi () a 43"651
 Phil Giebler () a 44"192
 Loïc Duval () a 46"237
 Robbie Kerr () a 50"101

08. Durban () (24-25/02/2007)

Polesitter: Nico Hülkenberg () in 2'35.404 (1'17.520, 1'17.884)

Ordine d'arrivo Gara 1: (15 giri per un totale di 49,245 km)

 Nico Hülkenberg () in 19'57.070
 Loïc Duval () a 2"781
 Matthew Halliday () a 3"490
 Jeroen Bleekemolen () a 6"356
 Neel Jani () a 10"697
 Richard Lyons () a 14"358
 Adrian Zaugg () a 17"109
 Álvaro Parente () a 18"947
 Robbie Kerr () a 19"916
 Ananda Mikola () a 20"871

Ordine d'arrivo Gara 2: (49 giri per un totale di 160,867 km)

 Nico Hülkenberg () in 1h10'35.582
 Robbie Kerr () a 9"556
 Matthew Halliday () a 10"519
 Neel Jani () a 12"642
 Álvaro Parente () a 15"975
 Jeroen Bleekemolen () a 16"799
 Bruno Junqueira () a 21"868
 Alex Yoong () a 1 giro
 Narain Karthikeyan () a 4 giri
 Nur Ali () a 4 giri

09. Città del Messico () (24-25/03/2006)

Polesitter: Alex Yoong () in 2'53.138 (1'26.490, 1'26.648)

Ordine d'arrivo Gara 1: (12 giri per un totale di 53,040 km)

 Alex Yoong () in 17'44.563
 Oliver Jarvis () a 2"138
 Ian Dyk () a 6"346
 Adrian Zaugg () a 9"223
 Jonathan Summerton () a 9"440
 Ho-Pin Tung () a 12"033
 Enrico Toccacelo () a 13"097
 Ananda Mikola () a 14"232
 Renger Van der Zande () a 14"755
 Marcel Fässler () a 15"700

Ordine d'arrivo Gara 2: (45 giri per un totale di 198,900 km)

 Oliver Jarvis () in 1h07'37.362
 Jonathan Summerton () a 0"690
 Adrian Zaugg () a 10"056
 Enrico Toccacelo () a 14"087
 Alex Yoong () a 19"271
 Jonny Reid () a 21"641
 Álvaro Parente () a 23"409
 Ian Dyk () a 34"068
 Christian Vietoris () a 35"311
 Ho-Pin Tung () a 36"242

10. Shanghai () (14-15/04/2007)

Polesitter: Robbie Kerr () in 3'10.138 (1'34.756, 1'35.382)

Ordine d'arrivo Gara 1: (10 giri per un totale di 46,000 km)

 Robbie Kerr () in 16'04.825
 Jonny Reid () a 0"385
 Nico Hülkenberg () a 2"515
 Sébastien Buemi () a 6"123
 Jonathan Summerton () a 7"107
 Alex Yoong () a 11"157
 Narain Karthikeyan () a 11"826
 Alan van der Merwe () a 16"753
 Renger van der Zande () a 17"137
 Enrico Toccacelo () a 18"201

Ordine d'arrivo Gara 2: (38 giri per un totale di 174,800 km)

 Jonny Reid () in 1h08'13.498
 Robbie Kerr () a 1"567
 Nico Hülkenberg () a 3"185
 Renger van der Zande () a 5"661
 Richard Lyons () a 10"381
 Sean McIntosh () a 12"298
 Enrico Toccacelo () a 13"171
 Jean-Karl Vernay () a 14"943
 Sébastien Buemi () a 15"263
 Filip Salaquarda () a 21"785

11. Brands Hatch () (28-29/04/2007)

Polesitter: Robbie Kerr () in 2'28.899

Ordine d'arrivo Gara 1: (15 giri)

 Robbie Kerr () in 18'51.354
 Nico Hülkenberg () a 8"331
 Enrico Toccacelo () a 13"523
 Loïc Duval () a 12"112
 Alex Yoong () a 21"735
 Jeroen Bleekemolen () a 22"191
 Narain Karthikeyan () a 22"588
 Richard Lyons () a 29"185
 Jonathan Summerton () a 29"558
 Sean McIntosh () a 30"550

Ordine d'arrivo Gara 2: (50 giri)

 Nico Hülkenberg () in 1h11'01.907
 Robbie Kerr () a 0"619
 Enrico Toccacelo () a 18"534
 Narain Karthikeyan () a 18"797
 Jeroen Bleekemolen () a 26"269
 Jonathan Summerton () a 28"216
 Loïc Duval () a 35"248
 Matthew Halliday () a 35"485
 Alex Yoong () a 37"513
 Cheng Congfu () a 46"421

Classifica generale

Altri progetti 

2006
Serie e competizioni motoristiche nel 2006
Serie e competizioni motoristiche nel 2007